Сергей Викторович Зеленцов (род. 26 января 1963 года) — российский , специалист в области селекции сои, член-корреспондент РАН (2019).

Заведующий лаборатории селекции и семеноводства сои ВНИИМК.

Ссылки